Ча́плин, Никола́й:
 Чаплин, Николай Дмитриевич (1852—после 1937) — русский судебный деятель, сенатор, управляющий Межевой частью.
 Чаплин, Николай Павлович (1902—1938) — деятель ВЛКСМ.